Каунас — многозначный термин:

 Каунас — второй по величине город Литвы.
 «Каунас» — литовский футбольный и бейсбольный клуб.
 «Каунас» — гражданский аэропорт в Литве, Каунасе.
 Каунас, Домас (род. 1949) — литовский книговед и библиограф, профессор, член корреспондент Академии наук Литвы.
 Каунас, Кястутис (род. 1942) — советский и литовский шахматист.

См. также 
 Каунос или Кавн — античный город в Карии.